Okręg Limbaži (łot. Limbažu rajons) – okręg w północnej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Cēsis, ryskim, Valmiera oraz z Estonią.

Limbaži